

Architettura 
 Castello di Weißenstein (Schloss Weißenstein) – castello situato a Pommersfelden (Germania)
 Castello di Weißenstein – antico nome del castello di Wilhelmshöhe, castello situato a Kassel (Germania)
 Wallfahrtsort Maria Weißenstein – nome tedesco del santuario di Pietralba (Italia)

Persone 
 Cajetan Anton Notthafft von Weißenstein (1670-1752) – religioso tedesco

Geografia

Austria 
 Weißenstein – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Weißenstein – frazione di Bleiburg, città nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Estonia 
 Weißenstein – antico nome tedesco della città di Paide (Järvamaa)

Germania 
 Weißenstein – frazione di Bad Münstereifel, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weißenstein – frazione di Lennestadt, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weißenstein – frazione di Overath, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weißenstein – ex comune ora frazione di Regen, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Weißenstein – antico nome tedesco di Bílý Kámen, comune nel distretto di Jihlava (Vysočina)

Russia 
 Weißenstein – antico nome tedesco di Marijskoe, località nel Bagrationovskij rajon (Kaliningrad)

Svizzera 
 Weissenstein – quartiere di Berna, città nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Weissenstein – frazione di Meikirch, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Weißenstein – frazione di Rechthalten, comune nel distretto di Sense (Canton Friburgo)
 Weissenstein – montagna del massiccio del Giura (Canton Soletta)
 Passo del Weissenstein (Weissensteinpass) – passo del massiccio del Giura (Canton Soletta)